Àpter (arquitectura), temples antics desproveïts de columnes a les seues façanes laterals
 Apterisme., tret propi d'animals mancats d'ales 
 Apteromantis aptera, una mena de mantis